Vers kan avse:
 I poesi (skaldekonst) detsamma som en versrad, det vill säga en textrad bestående av en fixerad uppsättning versfötter och som binds till närliggande versrader av ett versmått.
 Vers eller poesi används också allmänt om skrift eller tal, bundet av till exempel versmått, rim eller bara uppställningen av ord.
 Populärt (men fackspråkligt oriktigt) kallas sångtexten mellan refrängerna för vers. Mer korrekt vore strof.
 Ordet kan också syfta på den poetiska formen i allmänhet (något är skrivet eller satt "på vers").
 Numrerat stycke som underavdelning av kapitel i Bibeln.

Geografi

Frankrike
 Vers, Haute-Savoie – en kommun i departementet Haute-Savoie i regionen Rhône-Alpes
 Vers, Lot – en kommun i departementet Lot i regionen Midi-Pyrénées
 Vers, Saône-et-Loire – en kommun i departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne

Se även
 Versform – regler, utöver språkets syntax, som en text skall följa för att kunna anses vara en vers.
 Versmått – de regelbundna rytmiska mönster som finns i vers, dikter, etc.
 Versfot – den minsta enheten i versbunden lyrik och består av minst två stavelser.
 Metrik (vers) – verslära, inom litteraturvetenskapen det teoretiska studiet av meter.